Войнаровський — українське прізвище. Відомі носії:
 Войнаровський Андрій Іванович (1680—1740) — осавул Війська Запорозького протягом 1701—1716. Племінник та спадкоємець гетьмана Івана Мазепи по материнській лінії, син шляхтича Яна Войнаровського.
 Войнаровський Віктор Миколайович (1957—2017) — український історик, археолог.
 Войнаровський В'ячеслав Анатолійович ( 1971) — український дипломат.
 Войнаровський В'ячеслав Ігоревич ( 1946) — радянський і російський оперний співак (тенор), актор театру, кіно і естради.
 Войнаровський Ігор В'ячеславович ( 1983) — російський актор театра і кіно.
 Войнаровський Павло Дмитрович (1866—1913) — організатор російської електротехнічної освіти й першої в Росії високовольтної лабораторії, педагог, професор.
 Войнаровський Роман Васильович ( 1980) — український футболіст.
 Войнаровський Станіслав Андрійович — син небожа Івана Мазепи Андрія Войнаровського та Ганни Мирович.
 Тит Войнаровський (1856—1938) — український галицький громадський і економічний діяч, священик УГКЦ.

Див. також 
 Войнаровська
 Войнаровські

Українські прізвища